Римша — прізвище литовського походження. Окрім литовців, поширене серед білорусів, поляків, росіян та українців.

Відомі носії:

 Римша Андрій — український, білоруський і польський письменник і перекладач кінця XVI століття, родом з Білорусі.
 Римша Януш — польський фахівець із римського мостобудування, доктор-інженер.

Литовські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища